Сине́льникова — женская форма русской фамилии .

 Синельникова 
 Синельникова, Ева Ефремовна (1911—2000) — советская актриса театра кукол.
 Синельникова, Лара Николаевна (род. 1941) — советский и украинский филолог, профессор.
  См. также 
 Синельников